Aleksander Lichodzijewski (ur. 22 października 1984 w Słupsku) − polski koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego.

Syn siatkarki Anny Lichodzijewskiej, w wieku 2 lat wyjechał z nią do Belgii, gdzie mieszkał do 2010. Od tego czasu występuje w polskich klubach. Posiada podwójne obywatelstwo: polskie i belgijskie. Jest byłym reprezentantem Belgii.

Przebieg kariery 
 Kortrijk Sport CB 
 2001-2002: Gent Dragons 
 2002-2003: Ajax Team Ostende 
 2003-2006: Power Wevelgem 
 2006-2010: Antwerp Giants 
 2010-2011: Sportino Inowrocław 
 2011-2012: PBG Basket Poznań 
 od 2012: Polpharma Starogard Gdański

Osiągnięcia 
 Drużynowe
 Zdobywca:
 Pucharu Belgii (2007)
 Superpucharu Belgii (2007)
 Reprezentant Belgii (2008)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil na eurobasket.com 
 Statystyki zawodnika 

Urodzeni w 1984
Polscy koszykarze
Belgijscy koszykarze
Koszykarze Polpharmy Starogard Gdański
Koszykarze Antwerpii Giants
Koszykarze Sportino Inowrocław
Koszykarze PBG Basketu Poznań
Ludzie urodzeni w Słupsku